Родичев — фамилия; имеет женскую форму Родичева. Известные носители:
 Родичев, Алексей Викторович (род. 1988) — российский волейболист, доигровщик.
 Родичев, Михаил Матвеевич (1911—1991) — Герой Советского Союза.
 Родичев, Николай Иванович (1925—2002) — русский советский писатель, журналист, редактор, член Союза Писателей СССР, заслуженный работник культуры России.
 Родичев, Фёдор Измайлович (1854—1933) — российский политический деятель; член Государственной думы I, II, III и IV созывов (1906—1917).

Родичева 
 Родичева, Марфа Яковлевна (1913—1998) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.